

Uwagi

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
2018 w Warszawie